Посохова — деревня в Тюменском районе Тюменской области России, входит в состав Московского муниципального образования.

География 
Деревня расположено в 24 километрах от Тюмени.

Около деревни находилась свалка бытовых отходов вывозимых из города Тюмени, закрыта в 2011 году.

Население

Транспорт 
Дороги с твердым покрытием, автобусное сообщение, остановка д. Посохова. На октябрь 2020 действовали автобусы маршрута 161.

Примечания 

Населённые пункты Тюменского района